«До встречи с тобой» () — британская мелодрама режиссёра Теа Шэррок по сюжету одноимённого романа Джоджо Мойес 2012 года. В фильме снимались: Эмилия Кларк, Сэм Клафлин, Дженна Коулман, Чарльз Дэнс, Мэттью Льюис, Бен Ллойд-Хьюз и Джанет Мактир. Фильм был выпущен на американском концерне «Warner Bros» 2 июня 2016 года.

Сюжет 
26-летняя Луиза «Лу» Кларк теряет работу после закрытия кафе, где она проработала 6 лет. Хорошую работу найти невероятно сложно, кроме того без работы остался и её отец. За несколько недель Луиза пробует несколько работ, которые ей совершенно не нравятся. При очередном визите на биржу труда ей предлагают хорошо оплачиваемую работу, к тому же недалеко от дома — ухаживать за парализованным человеком, членом богатой семьи. К счастью, Луизе не нужно заботиться о физиологических сторонах его жизни и переносить его, этим занимается другой человек. Её работа — составлять ему компанию, готовить чай, кормить и давать лекарства.

Парализованному по имени Уилл 31 год, его 2 года назад сбил мотоциклист. Он так и не смирился с тем, что не может больше кататься на лыжах, плавать, заниматься сёрфингом и в целом полноценно жить. Его это очень угнетает, ведь ему снятся сны из его «прошлой жизни», и каждое утро для него — это ужас и мучения. Помимо этих бед, его бывшая девушка собирается выйти замуж за его лучшего друга. Из-за всего этого он разговаривает с едким сарказмом и даже грубо. Поначалу он никак не реагирует на попытки Лу установить хоть какой-то контакт. Тем не менее она старается делать хорошо свою работу, ведь её семье очень нужны деньги.

Со временем Лу благодаря своей непосредственности, открытому характеру, привычке говорить всё, что думает, а также своим необычным нарядам налаживает контакт, вывозит Уилла на разные прогулки, концерты, вечеринки и, казалось, понемногу возвращает ему интерес к жизни. Изменения происходят и в её характере. Как впоследствии скажет её сестра: «Он сделал из тебя человека». В частности, она меняет свои яркие экстравагантные наряды на более сдержанные и классические. Случается и ещё одно приятное событие: родители Уилла берут отца Луизы на работу управляющим замком, и теперь её семье не нужно беспокоиться о деньгах, а самой Луизе не надо беспокоиться за близких.

Однако вскоре она узнаёт, что Уилл хочет уйти из жизни, о чём уже есть договорённость с учреждением в Швейцарии, и что он обещал своим родителям прожить ещё полгода, на которые её и наняли, и часть срока уже прошла. Лу, уже привязавшаяся к Уиллу, с удвоенным усилием начинает искать способы заставить его передумать.

Лу, Уилл и медик отправляются в дорогой отель на Маврикии. Лу проводит ночи с Уиллом. Однако он признаётся ей, что всё это было прекрасно, но он понимает, что никогда уже не будет прежним человеком, и не хочет жить калекой, которого кормят с ложки и который передвигается только в кресле. Более того, ставшие отчасти романтическими отношения с Лу ещё больше обострили его ощущения беспомощности — теперь ещё и как мужчины. Луиза в сердцах называет Уилла эгоистом, перестаёт с ним разговаривать и по возвращении в Англию из аэропорта сразу уезжает домой. Однако после разговора с отцом она меняет своё решение и летит в Швейцарию, чтобы попрощаться с Уиллом.

Уилл оставляет Лу довольно приличную сумму денег, чтобы она могла вернуться в Париж, купить дом и начать жизнь с чистого листа. Об этом Лу спустя несколько недель читает в его письме, сидя в парижском кафе, которое он очень любил. Уилл также пишет об одном парфюмерном магазине и советует ей купить там духи, которые, как он считает, ей подойдут. Луиза идёт в магазин за парфюмом.

В ролях 
 Эмилия Кларк — Луиза «Лу» Кларк
 Сэм Клафлин — Уильям «Уилл» Трейнор
 Джанет Мактир — Камилла Трейнор
 Чарльз Дэнс — Стивен Трейнор
 Брендан Койл — Бернард Кларк
 Дженна Коулман — Катрина Кларк
 Мэттью Льюис — Патрик
 Бен Ллойд-Хьюз — Руперт Фрешвел
 Ванесса Кирби — Алисия Дьюар
 Стивен Пикок — Натан
 Саманта Спайро — Джуди Кларк
 Джоанна Ламли — Мэри Ролинсон

Создание 
О начале съемок было объявлено 2 апреля 2014. 2 сентября этого же года Эмилия Кларк и Сэм Клафлин приступили к съёмкам. 24 марта 2015 к съёмкам приступил Стивен Пикок. Позже к актёрскому составу присоединились Дженна Коулман, Чарльз Дэнс, Джанет Мактир, Брендан Койл, Мэттью Льюис, Саманта Спайро, Ванесса Кирби и Бен Ллойд-Хьюз.

Основные съёмки начались в апреле 2014 года и закончились 26 июня 2015.

Музыка 

Другие песни, прозвучавшие в фильме:

Премьера 
В июле 2014 года было объявлено, что фильм будет выпущен 21 августа 2015 года. В мае 2015 года премьеру перенесли на 3 июня 2016. В ноябре 2015 года, дата выхода фильма была перенесена на более раннюю дату — 4 марта 2016 года, однако в январе 2016 был вновь перенесён на этот раз на 3 июня 2016 года.

В России премьера состоялась 7 июля 2016 года.

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 57 % на основе 162 рецензий со средним баллом 5,6 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 51 из 100 на основе 36 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Награды и номинации

Примечания 

Фильмы США 2016 года
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы на английском языке
Фильмы MGM
Фильмы New Line Cinema
Фильмы Warner Bros.
Фильмы об инвалидах